Еналей Шугуров () () (ум. 1616, Казань) — татарский бек (князь), предводитель похода "тушинцев" на Свияжск в 1609 году.

Во время Смуты принял сторону Лжедмитрия II. В 1609 г. вместе с князьями Брюшеем Еникеевым и Иваном Смаилевым организовал поход на Свияжск и Казань, однако в январе восставшие потерпели поражение под Свияжском от карательного отряда Ф.И. Шереметьева, а в марте — у д. Бурундуки от казанских войск.

См. также 
 Еналей Енмаметев - предводитель Еналеевского восстания 1615—1616 годов

Источники и литература 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999.
 От служилых татар к татарскому дворянству / И. Р. Габдуллин. — М., 2006. — 320 с.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Татарские князья и мурзы
Казанское ханство
Персоналии:Смутное время
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие в 1616 году